Generalintendant steht für:

 Leitungsposition im Theater mit umfassenden Kompetenzen, siehe Intendant
 Intendantur#Generalintendant, Leitungsposition im Feldintendanturwesen im Ersten Weltkrieg
 Titel des Chefs des Österreichischen Rundfunks bis zur Reform 2001